

Бартоу — місто, штат Флорида
 Бартоу — місто, штат Джорджія
 Бартоу — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія